ZGU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Gaua (Vanuatu)